Kangertigajik bezeichnet:
 Kangertigajik (Bucht) (Indervandet), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangertigajik (Fjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland